Русинов, Лев:
 Русинов, Лев Ильич (1907—1960) — советский физик, один из открывателей изомерии атомных ядер.
 Русинов, Лев Яковлевич (1905—1969) — советский композитор.